Gabriel Falkenberg af Trystorp, född 13 februari 1716 i Stockholm, död 24 februari 1782 i Årdala församling, var en svensk friherre och ämbetsman. 

Gabriel Falkenberg, som tillhörde Lagmansö-grenen av ätten Falkenberg, var son till Gabriel Henriksson Falkenberg.  Hans karriär startade med att han blev kammarherre 1746. 1748 övergick han i tjänst som lagman och senare även landshövding i Skaraborg efter sin far. 1761 blev han också landshövding i Västmanlands län.

Han gifte sig den 3 november 1752 med Beata Catharina Ribbing, dotter till Conrad Ribbing och av Olof von Dalin besjungen i strofen "Carin, som Stenhammar eger".

Utmärkelser
1772 - Kommendör med stora korset av Vasaorden

Källor  
 Rulers - landshövdingar i Sverige
 Gabriel Falkenberg af Trystorp

Landshövdingar i Västmanlands län
Landshövdingar i Skaraborgs län
Lagmän i Värmland
Svenska friherrar
Rectores illustres vid Lunds universitet
Män
Födda 1716
Avlidna 1782
Kommendörer av Vasaorden
Personer under frihetstiden
Ämbetsmän från Stockholm
Gabriel